Сама́рский госуда́рственный университет путе́й сообще́ния (СамГУПС) — высшее учебное заведение Федерального агентства железнодорожного транспорта в городе Самаре. Единственный вуз в Поволжье, готовящий специалистов железнодорожного транспорта.

Описание

Структура 
В состав университета входят 6 факультетов и 22 кафедры (в том числе 13 выпускающих); 2 института в городах Оренбурге (Оренбургский институт путей сообщения) и Уфе (Уфимский институт путей сообщения); 3 филиала, реализующих программы ВО и СПО, и 6 филиалов среднего профессионального образования в городах Алатыре, Ижевске, Казани, Кирове, Ртищеве, Пензе.

На базе университета создан Университетский образовательный округ «Самарский образовательный научно-производственный транспортный комплекс», в состав которого входят филиалы и структурные подразделения СПО Самары, Саратова, Пензы, Алатыря, Ртищево, Ижевска, Кирова, Оренбурга, Уфы, Казани и Нижнего Новгорода, и медицинский колледж в Оренбурге.

История 
Куйбышевский филиал Всесоюзного заочного института инженеров железнодорожного транспорта (ныне — Российская открытая академия транспорта) создан на основании Постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 9 мая 1963 года № 533. Директором филиала назначен Николай Данилович Сосевич; учебно-методической литературой филиала, поступавшей из института, занимался Ю. Т. Дуванов.

На базе филиала Приказом Министерства путей сообщения СССР от 5 марта 1973 года № 320 создан Куйбышевский институт инженеров железнодорожного транспорта

В 1991, после возвращения городу исторического названия, переименован в Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта.

В апреле 2002 переименован в Самарскую государственную академию путей сообщения.

1 марта 2007 года переименована в Самарский государственный университет путей сообщения.

Сотрудники

Директора филиала 

 1963–1972 — Николай Данилович Сосевич
 1972–1973 — И. К. Кан 
 1973 — В. А. Шабанов

Ректоры 

 1973–1984 — Евгений Станиславович Павлович
 1990–2000 — Владимир Иванович Варгунин
 2000–2002 — Анатолий Степанович Левченко
 2002–2012 — Александр Владимирович Ковтунов
 2012–2013 — Иван Константинович Андрончев (и. о.)
 2013–2018 — Дмитрий Валерианович Железнов
 2018–2021 — Иван Константинович Андрончев
 2021 — по н. в. — Максим Алексеевич Гаранин (2021–2022 — и. о.)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Фотографии корпусов университета
 СамГУПС ВКонтакте
 СамГУПС в Инстаграм

Появились в 1973 году в России
 
Высшие железнодорожные учебные заведения